Die India Open 2023 im Badminton fanden vom 17. bis 22. Januar 2023 in der K. D. Jadhav Indoor Hall in Neu-Delhi statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste
 Viktor Axelsen (Finale)
 Lee Zii Jia (2. Runde)
 Loh Kean Yew (Viertelfinale)
 Jonatan Christie (Halbfinale)
 Chou Tien-chen (Viertelfinale)
 Anthony Ginting (Halbfinale)
 Lakshya Sen (2. Runde)
 Kunlavut Vitidsarn (Champion)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste
 Akane Yamaguchi (Finale) 
 An Se-young (Champion) 
 Chen Yufei (Viertelfinale)
 He Bingjiao (Halbfinale)
 P. V. Sindhu (1. Runde)
 Ratchanok Intanon (2. Runde)
 Wang Zhiyi (2. Runde)
 Pornpawee Chochuwong (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste
 Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (1. Runde)
 Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Halbfinale)
 Aaron Chia / Soh Wooi Yik (Finale)
 Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (1. Runde)
 Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (2. Runde)
 Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (2. Runde)
 Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (Viertelfinale)
 Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste
 Chen Qingchen / Jia Yifan (Finale)
 Nami Matsuyama / Chiharu Shida (Champions)
 Kim So-young / Kong Hee-yong (2. Runde)
 Jeong Na-eun / Kim Hye-jeong (Halbfinale)
 Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (2. Runde)
 Zhang Shuxian / Zheng Yu (Viertelfinale)
 Lee So-hee / Shin Seung-chan (2. Runde)
 Pearly Tan Kong Le / Thinaah Muralitharan (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste
 Zheng Siwei / Huang Yaqiong (Halbfinale)
 Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (2. Runde)
 Yuta Watanabe / Arisa Higashino (Champions)
 Wang Yilu / Huang Dongping (Finale)
 Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (Viertelfinale)
 Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (1. Runde)
 Tang Chun Man / Tse Ying Suet (2. Runde)
 Thom Gicquel / Delphine Delrue (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2023
Badmintonwettbewerb in Delhi
Badminton 2023